

Істоміно — Бурятія
 Істоміно — Ростовська область
 Істоміно — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Істоміно — присілок, Селтинський район, Удмуртія